Цянь Хун (; ) — китайская пловчиха, чемпион мира и Олимпийских игр.

Цянь Хун родилась в 1971 году в Баодине провинции Хэбэй. В 1987 году завоевала золотую медаль на 6-й Спартакиаде народов КНР. В 1988 году Цянь Хун на Олимпийских играх в Сеуле завоевала бронзовую медаль на дистанции в 100 м баттерфляем. В 1990-м году на Азиатских играх в Пекине Цянь Хун завоевала золотую медаль в эстафете 4×100 м комплексным плаванием, и серебряные медали на дистанциях в 100 и 200 м баттерфляем. В 1991 году на прошедшем в Перте Чемпионате мира по водным видом спорта она стала победителем на дистанции в 100 м баттерфляем, а в 1992 году на этой же дистанции завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Барселоне.

Ссылки 
 

Пловцы Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по плаванию